Ру́су — румынская фамилия. Известные носители:

  (род. 1984) — румынский футболист.
 Русу, Валериу (1935—2008) — французский филолог, профессор румынского языка.
 Русу, Думитру (род. 1938) — румынский художник.
 Русу, Игорь Михайлович (род. 1964) — российский государственный деятель.
 Русу, Ливиу (1901—1985) — румынский психолог.
 Русу, Мирча (род. 1950) — молдавский политик.
 Русу, Мирча Николае (род. 1938) — румынский литературный критик.
 Русу, Штефан (род. 1956) — румынский борец греко-римского стиля, чемпион и неоднократный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.
 Руссу
 Руссу, Виктор Петрович (род. 1961) — молдавский футболист.
 Руссу, Виктория Сергеевна (род. 1999) — российская волейболистка.
 Руссу, Ион Николаевич (род. 1941) — народный депутат СССР.
 Руссу, Николай Яковлевич (род. 1925) — молдавский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

 Руссу-Чобану, Валентина Георгиевна (1920—2021) — советская и молдавская художница.

Другое 
В румынском жудеце Бистрица-Нэсэуд есть населённые пункты Русу-де-Сус и Русу-де-Жос.